Silver Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Silver Creek Township (Illinois)
 Silver Creek Township (Indiana)
 Silver Creek Township (Ida County, Iowa)
 Silver Creek Township (Mills County, Iowa)
 Silver Creek Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Silver Creek Township (Kansas)
 Silver Creek Township (Michigan)
 Silver Creek Township (Lake County, Minnesota)
 Silver Creek Township (Wright County, Minnesota)
 Silver Creek Township (Missouri)
 Silver Creek Township (Burt County, Nebraska)
 Silver Creek Township (Merrick County, Nebraska)
 Silver Creek Township (Ohio)
 Silver Creek Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Silvercreek Township